РГО — аббревиатура, может означать:

Общества и общественные организации
 РГО — Русское географическое общество (Императорское русское географическое общество)
 РГО — Российское гуманистическое общество
 РГО — Российское газовое общество
 РГО — Русское горное общество
 РГО — Русское генеалогическое общество
 РГО — Российское гомеопатическое общество
 РГО — Русское гимнастическое общество

Ручные гранаты
 РГО — Ручная граната РГО (индекс ГРАУ — 7Г22) — советская военная «Ручная Граната Оборонительная».
 РГО () — болгарская оборонительная ручная граната, производство которой освоено на предприятии «Дунарит» в городе Русе.
 RGO (RGO-88) — польская оборонительная ручная граната.

См. также 
 Росгео

Примечания